Groote Kerk (Galle), kerk in Galle, Sri Lanka
 Groote Kerk (Kaapstad), kerk in Kaapstad, Zuid-Afrika
 Groote Kerk (Maassluis), kerk in Maassluis, Nederland